Жары — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Югского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Домозеровское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Домозеровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 20 км, до центра муниципального образования Нового Домозерова — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Конечное, Починок, Рослино.

По переписи 2002 года население — 5 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района